Beinta Broberg – figura femminile storica delle Isole Faroe
 Jan Broberg Felt – attrice, cantante e produttrice televisiva statunitense
 Julie Ivalo Broberg Berthelsen – cantante danese e groenlandese nota semplicemente come Julie
 Magnus Broberg – cantante black metal svedese
 Martin Broberg – calciatore svedese, centrocampista
 Philip Broberg – giocatore svedese di hockey su ghiaccio